Лача — топоним:
 Лача — озеро в Архангельской области.
 Лача (приток Лозьвы) — река в Свердловской области.
 Лача (приток Желчи) — река в Псковской области.